Le championnat du monde de squash féminin 1989 se déroule à Warmond du 5 au 19 mars 1989. Martine Le Moignan remporte le titre en battant Susan Devoy en finale.

Têtes de série

Tableau et résultats

Finales

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes 
 La n°1 mondiale Susan Devoy concède une de ses rares défaites face à Martine Le Moignan en finale.
 Robyn Lambourne est aussi connue sous le nom de Robyn Friday.
 Liz Irving bat Sarah Fitz-Gerald 9-5 9-2 9-1 dans un match pour la troisième place.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 1989
 Championnats du monde de squash

Liens externes 

1989
Squash féminin
Squash féminin 1989
Monde féminin 1989
Monde féminin
Sport aux Pays-Bas en 1989
Sport en mars 1989
Événement sportif dans la province de Hollande-Méridionale
Sport à Teylingen